

Toponymie 

 Capri, île au large de la côte italienne située dans la baie de Naples
 Capri, commune italienne de la province de Naples en Campanie
 Capri Leone, commune italienne de la province de Messine

Sigle 

 CAPRI : Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux
 , une compagnie argentine des années 1950 qui servit dans le cadre des réseaux d'exfiltration nazis.

Divers 
 La Ford Capri est un modèle d'automobile ;
 Un capri est un vêtement.

Titres 

 C'est à Capri, une chanson de 1934 interprétée par Tino Rossi
 Capri c'est fini est une chanson française, écrite et interprétée par Hervé Vilard

Pseudonyme 

 Agnès Capri, actrice, chanteuse, écrivaine, directrice de théâtre et productrice de radio française.

Patronyme 

 Ahna Capri, actrice américaine ;
 Ava Capri, actrice américaine ;
 Olga Capri, actrice italienne.
Patronyme italien